Birger Pedersen kan henvise til flere personer:

 Birger Pedersen (1950-) – dansk fodboldspiller
 Rolf Birger Pedersen (1939-2001) – norsk fodboldspiller